Der UNCAF Nations Cup 1997 fand vom 16. bis zum 27. April 1997 in Guatemala statt. Die Partien wurden alle in der Hauptstadt Guatemala-Stadt ausgetragen. Sieger wurde die Mannschaft aus Costa Rica.

Qualifikation 
Das Hinspiel wurde am 23. März in Panama-Stadt und das Rückspiel am 30. März 1997 in San Ignacio ausgetragen.

|}

Teilnehmer 
Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 1997 waren sechs Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde 

|}

|}

Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 
Der UNCAF Nations Cup 1997 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 1998. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich direkt.

Weblinks 
 Turnierverlauf auf rsssf.com

1997
Fußballveranstaltung 1997
Fußball (Guatemala)
Sportveranstaltung in Guatemala-Stadt